Prvenstvo Jugoslavije v šahu je bil nacionalni jugoslovanski turnir v šahu, ki se je odvijal od leta 1935 do razpada Jugoslavije leta 1992. Po tistem je bil preimenovan v »Prvenstvo Srbije in Črne gore v šahu«, po odcepitvi Črne gore leta 2007 pa je »Prvenstvo Srbije v šahu«.

Zmagovalci

Kraljevina Jugoslavija 

{| class="sortable wikitable"
! No. !! Leto !! Zmagovalec
|-
|  1 || 1935 || Vasja Pirc in Borislav Kostić
|-
|  2 || 1936 || Vasja Pirc
|-
|  3 || 1937 || Vasja Pirc, Mieczysław Najdorf off contest
|-
|  4 || 1938 || Borislav Kostić 
|-
|  5 || 1939 || Milan Vidmar
|}

Socialistična federativna republika Jugoslavija 

{| class="sortable wikitable"
! No. !! Leto !! Zmagovalec
|-
|  1 || 1945 || Petar Trifunović
|-
|  2 || 1946 || Petar Trifunović
|-
|  3 || 1947 || Svetozar Gligorić  Petar Trifunović
|-
|  4 || 1948 || Svetozar Gligorić  Vasja Pirc
|-
| 5 || 1949 || Svetozar Gligorić
|-
| 6 || 1950 || Svetozar Gligorić
|-
| 7 || 1951 || Braslav Rabar
|-
| 8 || 1952 || Petar Trifunović
|-
| 9 || 1953 || Vasja Pirc
|-
| 10 || 1955 || Nikola Karaklajić
|-
| 11 || 1956 || Svetozar Gligorić
|-
| 12 || 1957 || Svetozar Gligorić
|-
| 13 || 1958 || Svetozar Gligorić  Borislav Ivkov
|-
| 14 || 1959 || Svetozar Gligorić
|-
| 15 || 1960 || Svetozar Gligorić
|-
| 16 || 1961 || Petar Trifunović
|-
| 17 || 1962 || Aleksandar Matanović  Dragoljub Minić
|-
| 18 || 1962 || Svetozar Gligorić
|-
| 19 || 1963 || Borislav Ivkov  Mijo Udovčić
|-
| 20 || 1965 || Milan Matulović
|-
| 21 || 1965 || Svetozar Gligorić
|-
| 22 || 1967 || Milan Matulović
|-
| 23 || 1968 || Predrag Ostojić  Janez Stupica
|-
| 24 || 1969 || Aleksandar Matanović
|-
| 25 || 1970 || Dragoljub Velimirović  Milan Vukić
|-
| 26 || 1971 || Predag Ostojić  Milan Vukić
|-
| 27 || 1972 || Borislav Ivkov
|-
| 28 || 1973 || Božidar Ivanović
|-
| 29 || 1974 || Milan Vukić
|-
| 30 || 1975 || Dragoljub Velimirović
|-
| 31 || 1976 || Krunoslav Hulak
|-
| 32 || 1977 || Ljubomir Ljubojević  Srdjan Marangunić
|-
| 33 || 1978 || Aleksandar Matanović
|-
| 34 || 1979 || Ivan Nemet
|-
| 35 || 1980 || Predrag Nikolić
|-
| 36 || 1981 || Božidar Ivanović
|-
| 37 || 1982 || Ljubomir Ljubojević
|-
| 38 || 1983 || Dušan Rajković
|-
| 39 || 1984 || Predrag Nikolić
|-
| 40 || 1985 || Slavoljub Marjanović
|-
| 41 || 1986 || Dragan Barlov
|-
| 42 || 1987 || Miralem Dževlan
|-
| 43 || 1988 || Ivan Sokolov
|-
| 44 || 1989 || Zdenko Kožul
|-
| 45 || 1990 || Zdenko Kožul
|-
| 46 || 1991 || Branko Damljanović
|}

Zmagovalke

Socialistična federativna republika Jugoslavija 

{| class="sortable wikitable"
! No. !! Leto !! Zmagovalka
|-
| 1 || 1947 || Lidija Timofejeva
|-
| 2 || 1948 || Lidija Timofejeva
|-
| 3 || 1949 || Lidija Timofejeva  Slava Cvenkl
|-
| 4 || 1950 || Vera Nedeljković
|-
| 5 || 1951 || Vera Nedeljković
|-
| 6 || 1952 || Vera Nedeljković  Milunka Lazarević
|-
| 7 || 1953 || Vera Nedeljković
|-
| 8 || 1954 || Milunka Lazarević
|-
| 9 || 1955 || 	Nagy-Radenković
|-
| 10 || 1956 || Milunka Lazarević
|-
| 11 || 1957 || Milunka Lazarević
|-
| 12 || 1958 || Vera Nedeljković
|-
| 13 || 1959 || Ljubica Jocić
|-
| 14 || 1960 || Milunka Lazarević
|-
| 15 || 1961 || Katarina Jovanović
|-
| 16 || 1962 || Milunka Lazarević
|-
| 17 || 1963 || Milunka Lazarević
|-
| 18 || 1964 || Tereza Štadler
|-
| 19 || 1965 || Vera Nedeljković 
|-
| 20 || 1967 || Henrijeta Konarkowska-Sokolov
|-
| 21 || 1968 || Henrijeta Konarkowska-Sokolov
|-
| 22 || 1969 || Ružica Jovanović
|-
| 23 || 1970 || 
|-
| 24 || 1971 || Henrijeta Konarkowska-Sokolov
|-
| 25 || 1972 || Katarina Jovanović
|-
| 26 || 1973 || Amalija Pihajlić
|-
| 27 || 1974 || Katarina Jovanović
|-
| 28 || 1975 || Milunka Lazarević
|-
| 29 || 1976 || Milunka Lazarević
|-
| 30 || 1977 || Amalija Pihajlić  Gordana Marković
|-
| 31 || 1978 || Olivera Prokopović
|-
| 32 || 1979 || Milunka Lazarević
|-
| 33 || 1980 || Vlasta Maček
|-
| 34 || 1981 || Gordana Marković
|-
| 35 || 1982 || Milunka Lazarević
|-
| 36 || 1983 || Marija Petrović  Suzana Maksimović
|-
| 37 || 1984 || Marija Petrović
|-
| 38 || 1985 || Zorica Nikolin
|-
| 39 || 1986 || Alisa Marić
|-
| 40 || 1987 || Zorica Nikolin
|-
| 41 || 1988 || Vesna Mišanović
|-
| 42 || 1989 || Daniela Nutu-Gajić
|-
| 43 || 1990 || Jordanka Mićić
|-
| 44 || 1991 || Mirjana Marić  Suzana Maksimović
|}

Opombe in sklici

Viri 

Roger Paige's Chess Site
http://xoomer.alice.it/cserica/scacchi/storiascacchi/tornei/pagine/yugoslavia.htm

Jugoslavija
Šport v Jugoslaviji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1935
Ukinitve leta 1991